Литкін Андрій Володимирович (1976—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Литкін Василь Ілліч (1895—1981) — комі поет, мовознавець-угрознавець, доктор філологічних наук, один із засновників комі літературознавства, академік Фінської АН.
 Литкін Георгій Степанович (1835—1907) — комі історик, етнограф, фінно-угрознавець, монголознавець, поет та просвітник.

Примітки